Виджа — топоним:

Россия 
 Виджа — деревня в Поддорском районе Новгородской области (Белебёлковское сельское поселение);
 Виджа — деревня в Старорусском районе Новгородской области (Святогоршское сельское поселение).

Польша 
Виджа (Польша)